Kaplí zasvěcených Svaté rodině je více:

 Kaple svaté Rodiny (Benátky nad Jizerou)
 Kaple svaté Rodiny (Brno)
 Kaple svaté Rodiny (Černá Hora)
 Kaple svaté Rodiny (Odry)
 Kaple svaté Rodiny (Petříkovice)
 Kaple svaté Rodiny (Plasnice)
 Kaple svaté Rodiny (Praha)
 Kaple svaté Rodiny (Výšinka)
 Melchiorova kaple (zasvěcená Svaté rodině) v Mikulášovicích